Termenul „Vera” se poate referi la:

Denumiri geografice
 Vera, Spania, municipiu în provincia Almería, Andaluzia, Spania 
 Vera (Mato Grosso), comună din Brazilia
Nume de persoane
 Vera (cântăreață), din Austria
 Vera Venczel, actriță maghiară 
 Pedro de Vera (secolul XV), cuceritor spaniol

Vezi și 
 Werra un afluent al lui Weser, din Germania